Ludwika Maria Orleańska, właśc. fr. Louise-Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans, później Ludwika Maria, Królowa Belgów (ur. 3 kwietnia 1812 w Palermo na Sycylii, zm. 11 października 1850 w Ostendzie) – księżniczka francuska, królowa Belgów jako druga żona króla Leopolda I Koburga.

Życiorys 
Najstarsza córka przyszłego króla Francji – Ludwika Filipa I i jego żony księżniczki Obojga Sycylii Marii Amelii (córki króla Neapolu Ferdynanda I i arcyksiężniczki austriackiej – Marii Karoliny Austriaczki).

Ludwika była osobą szlachetną i pełną wdzięku, otwartą na ówczesną rzeczywistość.

9 sierpnia 1832, w Compiègne, Ludwika Maria poślubiła króla Leopolda I. Uroczystość zaślubin odbyła się w obecności francuskiej rodziny królewskiej ze smutkiem żegnającej swe ukochane dziecko. W związku, zawartym w imię racji stanu, stopniowo rodziło się uczucie. Przyszedł na świat oczekiwany następca tronu. Pierworodny syn Ludwiki Marii umarł w wieku dziesięciu miesięcy. Królowa bardzo ciężko przeżyła w roku 1839 śmierć siostry Marii, księżnej Wirtembergii, i nie mogła sobie poradzić za straszliwym żalem po odejściu ojca w sierpniu 1850 roku.

Ludwika Maria zmarła w 1850, w Ostendzie. Pierwsza królowa Belgów umarła trzymając męża za rękę, w otoczeniu dzieci i swej rodziny. Została pochowana obok męża, w krypcie królewskiej, na cmentarzu Laeken (w Brukseli, w Belgii).

Potomstwo Ludwiki Marii i Leopolda I 
 Ludwik Filip Leopold Wiktor Ernest (1833-1834);
 Leopold Ludwik Filip Maria Wiktor (1835-1909), drugi król Belgów jako Leopold II Koburg;
 Filip Eugeniusz Ferdynand Maria Klemens Baldwin Leopold Jerzy (1837-1905), hrabia Flandrii;
 Maria Charlotta Amelia Augusta Wiktoria Klementyna Leopoldyna (1840-1927), żona cesarza Meksyku – Maksymiliana.

Przodkowie 

Belgijskie królowe
Burbonowie orleańscy
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Odznaczeni Orderem Leopolda (Belgia)
Urodzeni w 1812
Zmarli w 1850
Damy Orderu Słońca (Persja)
Ludzie urodzeni w Palermo